Тама — многозначный термин.

 Тама — армянские шашки.
 Тама — казахский род, входящий в состав Младшего жуза.
 (1089) Тама — небольшой двойной астероид главного пояса вытянутой формы.
Топоним
 Тама — город в японской префектуре Токио.
 Тама — западная часть префектуры Токио.
 Тама — муниципальное кладбище в Токио.
 Тама — исчезнувшее село в Белогорском районе Республики Крым.
 Тама — исчезнувшее село в Кировском районе Республики Крым.
 Тама — исчезнувшее село в Кайтагском районе Республики Дагестан.
 Линия Тама (Одакю) — железнодорожная линия в Японии.
 Тама — национальный парк в Колумбии.
 Тама — городской район города Кавасаки японской префектуры Канагава.
 Тама — река в Японии на острове Хонсю.
 Этнография
 Тама — африканский народ в Судане и Чаде.
 Тама — нило-сахарский язык, на котором говорит африканский народ тама.
 Тама — мёртвый индейский язык туканской языковой семьи, носители жили на территории Колумбии.
  — группа папуасских языков.
Имя
 Яновиц, Тама (род. 1957) — американская писательница
 Киёхара Тама (1861—1939) — японская художница
 Тама — кошка, станционный смотритель железнодорожной станции японского города Кинокава.

См. также 
 Тамма
 Университет искусств Тама
 Ачамайлы-Тама
 Ногай-Тама
 Gin Tama
 Тама-Центр (станция)
 Тама-Добуцукоэн (станция)
 Тама-Рэйэн (станция)
 Лоусон Тама
 Tama Drums
 TAMA 300